Candace Elizabeth Smith es una abogada, actriz, modelo, y reina de la belleza estadounidense de Dayton (Ohio). Smith fue concursante en Survivor: Tocantins.

Miss U.S.A. 
Candace ganó el título de Miss Ohio USA 2003 en Portsmouth, Ohio. Smith representó a Ohio en los Miss USA 2003 en San Antonio, Texas. Como Miss Ohio USA 2003, Candace dedicó su tiempo a varias caridades entre las que se incluyen Susan G. Komen para la Cura, Artemis House (refugio para mujeres) y USO.

Carrera interpretativa 
Fue una de las "Barker's Beauties" en el programa de juegos El Precio Justo. Tuvo papeles en Method & Red, Entourage y Joey. En 2006, consiguió un papel en la comedia de Broken Lizard, Beerfest. Trabajó otra vez con Broken Lizard otra vez en The Slammin' Salmon, en el que interpretaba a la hermana de Michael Clarke Duncan y en The Babymakers.  Apareció End of Watch, de David Ayer, como la afligida madre que recibe ayuda de Jake Gyllenhaal y Michael Peña.  En su más reciente película, Candance interpreta el papel protagonista femenino en "My Father, Die", escrito y dirigido por Sean Brosnan y producido por Pierce Brosnan. En la película Gimme Shelter, Candace interpreta a Marie Abeanni, una trabajadora social africana, junto a Rosario Dawson y Vanessa Hudgens. Continúa trabajando como modelo en campañas nacionales.

The Millionaire Matchmaker 
En 2014, Smith se unió a la 8.ª temporada del programa de Bravo "The Millionaire Matchmaker" como la Directora de Reclutamiento trabajando con Patti Stanger. El episodio de estreno de la 8ª temporada fue el más visto en la historia de la serie con 1.5 millones de telespectadores. La temporada, formada por 15 episodios, es una temporada con un nuevo formato y llena de celebridades.

Carrera legal 
Candace Smith asistió a la Universidad de Dayton con una beca académica y se graduó con una Licenciatura en Artes y Psicologías y Diplomatura en Comunicaciones. Durante este tiempo, ella completó un programa en Comunicaciones y Marketing por la Universidad de Londres.  Candace asistió a la Facultad de Derecho de la Northwestern University School of Law en Chicago. Después de pasar el examen para poder ejercer la abogacía en Chicago en 2002, Candance empezó a realizar prácticas en derecho inmobiliario comercial en una gran firma de abogados de Ohio. Fue durante este tiempo cuando ella ganó el título de Miss Ohio USA.

Aspectos 
Candace apareció en el programa Dr. Zoe Today el 13 de abril de 2015, hablando sobre su controvertido beso con el campeón de pesos medios de la UFC Luke Rockhold.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Candace Smith en IMDb
 Biografía de Candace Smith para Superviviente: Tocantins en Cbs.com

Nacidos en 1977
Participantes de Survivor
Nacidos en Dayton (Ohio)